Ein Kloster Lenzfried kann mit den folgenden zwei Klöstern im gleichen Ort assoziiert werden:

 Franziskanerkloster St. Bernhardin (Kempten), Kempten-Lenzfried
 Franziskanerinnenkloster St. Anna (Kempten), Kempten-Lenzfried